Dit is een  lijst van Israëlische ministers van Buitenlandse Zaken.

Ministers van Buitenlandse Zaken van Israël (1948–heden) 

 
Buitenlandse Zaken
Israëlische